Соревнования по дзюдо среди мужчин в категории до 66 кг на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 7 августа на «Арене Кариока 2». В соревнованиях приняли участие 34 спортсмена из 34 стран.

Действующим олимпийским чемпионом в данной дисциплине является грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили, который с 2014 года стал выступать в более тяжёлой весовой категории и, следовательно, не мог защитить свой титул.

Победу в турнире одержал итальянский дзюдоист Фабио Базиле, победивший в финале первого номера мирового рейтинга южнокорейца Ан Ба Уля.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Посев 
Посев спортсменов осуществляется согласно олимпийскому квалификационному рейтингу IJF.

<ol start="1">
  Ан Ба Уль
  Давадоржийн Тумурхулэг
  Михаил Пуляев
  Георгий Зантарая

<ol start="5">
  Масаси Эбинума
  Голан Поллак
  Ниджат Шихализаде
  Важа Маргвелашвили

Соревнование

Предварительные встречи 
Соревнования по дзюдо проводятся по системе с выбыванием. В утешительный турнир попадают спортсмены, проигравшие полуфиналистам соревнований.

Секция 1

Секция 2

Утешительный турнир

Финал

Ссылки 
 Дзюдо  на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир  на сайте judobase.org